Geštinana, znana tudi kot Ngeštin-ana, je bila staroveška sumerska boginja kmetijstva, plodnosti in razlage sanj, imenovanih "božansko grozdno vino". Bila je hčerka Enkija in Ningursage, sestra boga Dumuzija in soproga boga Ningiside. Geštinana je skrivala svojega brata, ko so ga lovili demoni galluji in objokovala njegovo smrt, ko so ga ujeli in odvlekli v podzemni svet. Nazadnje je pristala, da ga bo vsako leto pol leta nadomeščala v podzemnem svetu in mu dovolila oditi v nebesa k Inani. Sumerci so verjeli, da se je v času, ko je bila Geštinana v nebesih in Dumuzi v podzemlju, zemlja posušila in opustela in povzročila poletje.

Čaščenje

Geštinana je prvič potrjena v besedilih iz zgodnjega dinastičnega obdobja IIIb. Njena glavna kultna središča so bila mesta Nipur, Isin in Uruk. Častili so jo tudi v akadskem obdobju (2334–2193 pr.n.št.), v starobabilonskem obdobju pa je njen kult izginil. Njenega imena kljub temu niso pozabili, ker se omenja še v knjižnih delih iz selevkidskega obdobja (312-47 pr. n. št.). Na Geštinano so gledali kot na boginjo mater in jo tesno povezovali z razlago sanj. Tako kot njen brat Dumuzi je bila tudi podeželsko božanstvo, povezano s podeželjem in širokimi polji.

Mitologija

Dumuzijeve sanje
Sumerska pesnitev Dumuzijeve sanje se začne z Dumuzijevi pripovedovanjem Geštinani o zastrašujočih sanjah, ki jih je sanjal. Nato pridejo demoni galluji in ga odvlečejo v podzemlje za nadomestitev njegove žene Inane, ki jo je Enki, sumerski bog vode, rešil iz podzemlja. Dumuzi demonom pobegne in se skrije. Galluji zatem brutalno mučijo Geštinano, da bi jo prisilili, da jim pove, kje se skriva Dumuzi. Geštinana jim tega noče povedati, zato galluji odidejo do neimenovanega Dumuzijevega "prijatelja", ki Dumuzija izda in demonom pove, kje se skriva. Galluji Dumuzija ujamejo, potem pa ga bog sonca Utu, ki je tudi Inanin brat, spremeni v gazelo in ga reši. Čez čas galluji Dumuzija ponovno ujamejo in ga povlečejo v podzemlje.

Dumuzijeva vrnitev
V sumerski pesnitvi Dumuzijeva vrnitev, ki je nadaljevanje pesnitve Dumuzijeve sanje, Geštinana dneve in noči objokuje Dumuzijevo smrt. Pridruži se ji Inana, ki je očitno doživela čustveno spremembo, in Dumuzijeva mati Sirtur. Vse tri gospe nenehno jokajo, dokler muha Inani ne razkrije, kje je njen mož. Inana in Geštinana odideta do mesta, kjer naj bi našli Dumuzija. Ko ga najdeta, se Inana odloči, da bo odslej Dumuzi preživel polovico leta z njo v nebesih, drugo polovico leta pa z njeno sestro Ereškigal v podzemlju.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Viri

 
 Michael Jordan (2002). Encyclopedia of Gods. Kyle Cathie Limited.
 
 

Mezopotamska mitologija
Boginje življenja, smrti in ponovnega rojstva
Boginje kmetijstva
Boginje plodnosti